Кантанг (тайск. กันตัง) — район в провинции Транг, Таиланд.

История 

В Кантанге находилась столица провинции Транг. С 1896 по 1913 Кантанг находясь у побережья, переживал сильные наводнения. В результате этого, столицу перенесли вглубь полуострова, подальше от моря.

География 
Соседние районы (с севера по часовой стрелке): Сикао, Мыангтранг и Янтахао. На юго-западе находится Андаманское море. Кантанг расположен в устье реки Луанг.

Административное деление 

Район делится на 14 подрайонов и 83 деревни.

Примечания 

Ампхе